Rivoluzione – termine che indica in generale qualsiasi cambiamento radicale nelle strutture sociali (Rivoluzione industriale, Rivoluzione inglese, Rivoluzione francese etc.)
 Rivoluzione – rivista italiana di politica, letteratura e arte del passato
 Rivoluzione – singolo di Frankie hi-nrg mc del 2008
 Rivoluzione – singolo di Renato Zero del 2016
 Rivoluzione – album di Rocco Hunt del 2021
 Moto di rivoluzione – movimento che un pianeta o un altro corpo celeste compie attorno a un centro di massa

Pagine correlate 
 La rivoluzione
 Revolution
 The Revolution (disambigua)